Джо́нсон () — распространённая английская фамилия и топоним старогерманского происхождения. Происходит от John + son — «сын Джона». В других германских и скандинавских языках ей соответствуют фамилии , , , .

Носители фамилии

А 
 
 Джонсон, Айвен (род. 1984) — американский баскетболист.
 Джонсон, Айзейя (род. 1995) — игрок в американский футбол.
 Джонсон, Айзек (1803—1853) — американский политик, 12-й губернатор Луизианы.
 Джонсон, Алекс (род. 1986) — канадская актриса, певица и автор песен.
 Джонсон, Алисия (более известна под фамилией Монтаньо; род. 1986) — американская легкоатлетка, которая специализируется в беге на средние дистанции.
 Джонсон, Аллен (род. 1971) — американский легкоатлет.
 Джонсон, Амир (род. 1987) — американский баскетболист.
 Джонсон, Андерс (род. 1989) — американский прыгун с трамплина.

Б 
  (1910—1984) — американский джазовый музыкант, саксофонист и кларнетист.
  (1915—1977) — американский джазовый музыкант, пианист и бэнд-лидер.
 Джонсон, Барт (род. 1970) — американский актёр, наиболее известный своей ролью в серии фильмов «Классный мюзикл».
 Джонсон, Батч (род. 1955) — американский стрелок из лука, олимпийский чемпион 1996 года в команде.
 Джонсон, Башрод (1817—1880) — американский учитель, профессор философии.
 
 Джонсон, Бенита (род. 1979) — австралийская легкоатлетка.
 
 Джонсон, Блайнд Вилли (1897—1945) — американский блюзовый гитарист и певец, работавший в жанре госпел-блюз.
 Джонсон, Боб (1936—2019) — американский бейсболист.
 Джонсон, Борис (род. 1964) — британский политик, премьер-министр Великобритании (2019-2022).
 Джонсон, Брайан (род. 1947) — британский рок-музыкант и поэт, вокалист австралийской группы AC/DC.
  (род. 1995) — американский фигурист, выступающий в парном катании.
  (род. 1967) — американский писатель, сценарист, актёр, режиссёр и автор комиксов.
 Джонсон, Брайан (кёрлингист) — австралийский кёрлингист.
 Джонсон, Брайант Стэнли (1933—1973) — английский писатель и кинорежиссёр-экспериментатор.
 Джонсон, Брайс (род. 1977) — американский актёр.
 Джонсон, Бреннан (род. 2001) — валлийский футболист.
 Джонсон, Брент (род. 1977) — американский хоккеист.
 Джонсон, Бродерик — американский кинопродюсер.
 Джонсон, Брэдли (род. 1987) — английский футболист, полузащитник футбольного клуба «Норвич Сити».
 Джонсон, Брэдли Тайлер (род. 1829) — американский военный, участник Гражданской войны.

В 
 Джонсон, Вики (род. 1972) — американская баскетболистка и тренер.
 Джонсон, Виктор (1883—1951) — британский велогонщик, чемпион летних Олимпийских игр 1908 года.
 Джонсон, Винни (род. 1956) — американский баскетболист.
 Джонсон, Вирджиния (1925—2013) — американский сексолог.
 Джонсон, Вуди (род. 1947) — американский бизнесмен и филантроп, отец Кэйси Джонсон.

Г 
 Джонсон, Гарольд (1928—2015) — американский боксёр.
 Джонсон, Гарольд Лестер (1921—1980) — американский астроном.
 
 Джонсон, Гас (1938—1987) — американский баскетболист.
 Джонсон, Герберт Георгиевич (1857—1919) — военачальник русской императорской армии, генерал-лейтенант, участник Белого движения.
 
 Джонсон, Глори (род. 1990) — американская баскетболистка.
 Джонсон, Гораций (1887—1966) — британский велогонщик, призёр летних Олимпийских игр.
 
 Джонсон, Грэм (род. 1950) — британский пианист.
 Джонсон, Гэри (род. 1953) — американский политик, губернатор штата Нью-Мексико (1995—2003) от Республиканской партии.
  (род. 1955) — британский футболист; тренер сборной Латвии в 1999—2001 годах.
  (род. 1959) — британский футболист.

Д 
  (род. 1934) — американская писательница.
 Джонсон, Дакота (род. 1989) — американская актриса и модель.
 Джонсон, Даниэль (младший) (род. 1944) — квебекский политический деятель.
 Джонсон, Дарнелл (род. 1998) — английский футболист.
 Джонсон, Дарриус (1973—2021) — игрок в американский футбол.
 Джонсон, Дейв (род. 1963) — американский легкоатлет-десятиборец.
 Джонсон, Деймон (род. 1964) — американский гитарист, вокалист и автор песен.
 Джонсон, Деметриус (род. 1986) — американский боец ММА.
 Джонсон, Деннис (1954—2007) — американский баскетболист.
 Джонсон, Джауан (род. 1989) — американский баскетболист.
 Джонсон, Джей (род. 1957) — американский юрист и политик.
 Джонсон, Джейк (род. 1978) — американский актёр и комик.
 Джонсон, Джейми (род. 1975) — американский кантри-музыкант.
 
 
 Джонсон, Джеми (род. 1982) — канадский хоккеист.
 Джонсон, Джерри (род. 1982) — казахстанский баскетболист американского происхождения.
 Джонсон, Джимми (род. 1975) — американский автогонщик, шестикратный победитель NASCAR.
 Джонсон, Джо (род. 1952) — английский снукерист.
 Джонсон, Джо (род. 1971) — британский политик.
 Джонсон, Джо (род. 1981) — американский баскетболист.
 Джонсон, Джоанна (род. 1961) — американская актриса мыльных опер, телевизионный сценарист и продюсер.
 Джонсон, Джозеф (более известен как Шарль Леру; 1856—1889) — американский воздухоплаватель и парашютист.
 
 Джонсон, Джон («Пожиратель Печени»; около 1824—1900) — золотоискатель и первопроходец эпохи Дикого Запада, военный, герой американского фольклора.
 Джонсон, Джонни (1921—2022) — офицер ВВС Великобритании, последний остававшийся в живых участник операции Chastise рейда «Разрушителей дамб» в составе 617-ой эскадрильи 17 мая 1943 года.
 
 Джонсон, Ди — американский телевизионный продюсер и сценарист.
 Джонсон, Ди Гэйл (1916—2003) — американский экономист.
 Джонсон, Диана (род. 1966) — британский политический деятель.
 Джонсон, Диэрнест (род. 1996) — игрок в американский футбол.
 Джонсон, Дон (род. 1949) — американский актёр.
 Джонсон, Дональд (род. 1968) — американский теннисист.
 Джонсон, Дональд Бартон (1933—2020) — американский славист, профессор Калифорнийского университета в Санта-Барбаре, специалист по творчеству Владимира Набокова.
 Джонсон, Джонни (1924—2005) — американский пианист и блюзовый музыкант.
 Джонсон, Дуайт Хэл (1947—1971) — солдат армии США, герой Вьетнамской войны.
 Джонсон, Дули (род. 1984) — либерийский и шведский футболист.
 Джонсон, Дуэйн (род. 1972) — американский актёр и рестлер.

И 
 Джонсон, Истмен (1824—1906) — американский художник.

К 
 Джонсон, Кайан (род. 1984) — канадский боец ММА.
 Джонсон, Каллум (род. 1985) — британский боксёр.
 Джонсон, Карл (1898—1932) — американский легкоатлет, призёр Олимпийских игр.
 Джонсон, Карлос (род. 1984) — коста-риканский футболист, защитник.
 Джонсон, Кассандра Линн (более известна под фамилией Поттер; род. 1981) — американская кёрлингистка.
 Джонсон, Катрина (ур. Макклейн; род. 1965) — американская баскетболистка.
 Джонсон, Кевин (род. 1966) — мэр города Сакраменто, Калифорния, США.
 Джонсон, Кевин (род. 1979) — американский боксёр-тяжеловес.
 Джонсон, Кейт (род. 1978) — американская гребчиха.
 Джонсон, Келдон (род. 1999) — американский баскетболист.
 Джонсон, Келли (1958—2007) — английская гитаристка.
  (1925—2015) — британский физик.
 Джонсон, Кенни (род. 1963) — американский актёр.
 Джонсон, Кент (род. 2002) — канадский хоккеист.
 Джонсон, Кибве (род. 1981) — американский легкоатлет, метатель молота.
 Джонсон, Кирк (род. 1972) — канадский боксёр-профессионал.
 Джонсон, Кишон (род. 1996) — игрок в американский футбол.
 Джонсон, Кларенс (1910—1990) — американский авиаконструктор.
 Джонсон, Кларк (род. 1954) — американский актёр и режиссёр.
 Джонсон, Коллин (род. 1997) — игрок в американский футбол.
 
 
 Джонсон, Кэйси (1979—2010) — американская светская львица, актриса, фотомодель и писательница, дочь бизнесмена Вуди Джонсона.
 Джонсон, Кэмерон (род. 1996) — американский профессиональный баскетболист.
 Джонсон, Кэрин (род. 1955) — настоящее имя американской актрисы Вупи Голдберг.
 Джонсон, Кэти (1878—1957) — британская актриса.
 Джонсон, Кэти (род. 1959) — американская гимнастка и спортивный комментатор.
 Джонсон, Кэти — канадский тренер по фигурному катанию и инструктор по современному танцу.

Л 
 Джонсон, Ламонт (1922—2010) — американский актёр и режиссёр.
 Джонсон, Ларри (род. 1969) — американский баскетболист.
 Джонсон, Латоня (род. 1975) — американская баскетболистка.
 Джонсон, Левандер (1969—2005) — американский боксёр-профессионал.
 Джонсон, Леди Берд (1912—2007) — супруга Линдона Джонсона, первая леди США с 1963 по 1969 год, женщина-предприниматель.
 Джонсон, Леон (1876—1943) — французский стрелок, призёр летних Олимпийских игр.
 Джонсон, Леонора Мэй (более известна как Нора Суинбёрн; 1902—2000) — британская актриса.
 Джонсон, Лесли (1912—1959) — британский автогонщик.
 Джонсон, Линдон (1908—1973) — американский политик, 36-й президент США; муж Леди Берд. См. также Доктрина Джонсона.
 Джонсон, Линн-Холли (род. 1958) — американская актриса, кинорежиссёр и фигуристка.
 Джонсон, Лонни (1889—1970) — американский блюзовый музыкант.
 Джонсон, Лора (род. 1957) — американская актриса.
 Джонсон, Лоуренс Александр Сидни (1925—1997) — австралийский ботаник.
 Джонсон, Луис Артур (1891—1966) — американский государственный деятель, министр обороны США в 1949—1950.

М 
 Джонсон, Майк (род. 1974) — профессиональный канадский хоккеист, крайний нападающий.
 
 Джонсон, Мануэль (1805—1859) — английский астроном.
 Джонсон, Марвин (род. 1954) — американский боксёр.
 Джонсон, Марвин (род. 1990) — английский футболист, полузащитник английского клуба «Мидлсбро».
 
 Джонсон, Маркес (род. 1956) — американский баскетболист.
 Джонсон, Мартин (род. 1970) — английский регбист и тренер, чемпион мира 2003 года.
 Джонсон, Мерси (род. 1985) — нигерийская актриса.
 Джонсон, Мишель (род. 1965) — американская актриса.
 Джонсон, Молли (род. 1959) — канадская джазовая певица, обладатель премии Джуно 2009 года.
 Джонсон, Мэджик (род. 1959) — американский баскетболист.
 Джонсон, Мэтью — канадский музыкант работающий в жанре Детройт-техно.

Н 
 Джонсон, Наннэлли (1897—1977) — американский киносценарист, продюсер и кинорежиссёр.
 Джонсон, Николай Николаевич (1878—1918) — секретарь великого князя Михаила Александровича, убитый вместе с ним в Перми.
 
 Джонсон, Ниса (род. 1973) — американская баскетболистка.
 Джонсон, Норман (1930—2017) — американский математик.
  (род. 1935) — американская женщина-политик.
 Джонсон, Нэнси (род. 1974) — американская спортсменка-стрелок из пневматической винтовки.

О 
 Джонсон, Омар (род. 1988) — ямайский легкоатлет, который специализируется в беге на 400 метров.
 Джонсон, Орландо (род. 1989) — американский баскетболист.

П 
 Джонсон, Памела (1912—1981) — английская писательница и драматург, литературный критик.
 Джонсон, Патрик (род. 1976) — игрок в американский футбол.
 Джонсон, Патрик (род. 1993) — американский актёр.
 Джонсон, Патрик (род. 1998) — игрок в американский футбол.
 Джонсон, Пафф (1972—2013) — американская певица и автор песен.
 Джонсон, Питер (1963—2019) — гамбийский футболист и тренер.
 Джонсон, Пол (1928—2023) — британский писатель и спичрайтер, журналист-католик.
 Джонсон, Полин (1861—1913) — канадская писательница, поэтесса и актриса, известная под именем Текахионваке.
 Джонсон, Принц (род. 1952) — либерийский политик и действующий сенатор от графства Нимба.
 Джонсон, Пьер-Марк (род. 1946) — канадский политический деятель.

Р 
 Джонсон, Р. Брэндон (род. 1974) — американский актёр, комик, телеведущий и ударник.
 Джонсон, Райан (род. 1973) — американский кинорежиссёр и сценарист.
 Джонсон, Райан (род. 1984) — ямайский футболист.
 
 
 Джонсон, Рафер (1935—2020) — олимпийский чемпион 1960 года в десятиборье.
 Джонсон, Ребер (1890—1966) — американский скрипач и музыкальный педагог.
 Джонсон, Реда (род. 1988) — бенинский футболист, защитник клуба «Ковентри Сити» и национальной сборной Бенина.
 Джонсон, Реджи (род. 1966) — американский боксёр-профессионал.
 Джонсон, Рита (1913—1965) — американская актриса.
 
 
 Джонсон, Роджер (род. 1983) — английский футболист, центральный защитник клуба «Вулверхэмптон Уондерерс».
 Джонсон, Рокки (урождённый Уэйд Дуглас Боулз; 1944—2020) — канадский рестлер.
 
 Джонсон, Рэй (1927—1995) — американский художник.
 Джонсон, Рэй Уильям (род. 1981) — комедийный видеоблогер из Нью-Йорка.
 Джонсон, Рэнди (род. 1963) — американский профессиональный бейсболист.

С 
 Джонсон, Сайлина (род. 1976) — американская певица, автор песен, актриса и фотомодель.
 Джонсон, Саймон (род. 1963) — британо-американский экономист, профессор Массачусетского технологического института.
 Джонсон, Селия (1908—1982) — британская актриса.
 Джонсон, Сет (род. 1979) — английский футболист.
 Джонсон, Сидни — американский перетягиватель каната, чемпион летних Олимпийских игр 1904.
 Джонсон, Скотт (род. 1952) — современный американский композитор-минималист.
  (род. 1969) — американский мультипликатор, дизайнер и художник-иллюстратор.
 Джонсон, Спенсер (род. 1940) — американский писатель.
 
 Джонсон, Стивен (род. 1951) — американский политик.
 Джонсон, Стью (род. 1944) — американский профессиональный баскетболист.
 
 Джонсон, Сэнди (род. 1954) — американская актриса и фотомодель.

Т 
 Джонсон, Тай (род. 1997) — игрок в американский футбол.
 
 Джонсон, Тайлер (род. 1990) — американский хоккеист.
 Джонсон, Тайлер (род. 1992) — американский баскетболист.
 Джонсон, Тедди (1920—2018) — британский певец.
 Джонсон, Темика (род. 1982) — американская баскетболистка.
  (род. 1955) — британский драматург.
 
 Джонсон, Тиффани (род. 1975) — американская баскетболистка.
 Джонсон, Том (род. 1939) — американско-французский композитор, музыкальный теоретик и критик.
 Джонсон, Томас (1872—1963) — ирландский националист и лидер лейбористской партии Ирландии.
 Джонсон, Томас (1928—2007) — канадский хоккеист и тренер.
 
 Джонсон, Тор Мартин (1913—1975) — американский дирижёр.

У 
 Джонсон, Уилл (род. 1987) — канадский футболист.
 Джонсон, Уиллард Арнольд (1862—1923) — американский политик, 25-й вице-губернатор Техаса.
 Джонсон, Уилфрид (1885—1960) — британский игрок в лякросс, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1908 года.
 Джонсон, Уильям, 1-й баронет (ок. 1715—1774) — британский военный и колониальный чиновник в Северной Америке; герой картины Бенджамина Уэста.
 Джонсон, Уильям Сэмюэл (1727—1819) — американский государственный деятель, подписант конституции США, президент Колумбийского университета.
 Джонсон, Уолтер (1887—1946) — американский профессиональный бейсболист.
 Джонсон, Уэсли (род. 1987) — американский профессиональный баскетболист.

Ф 
 Джонсон, Фабиан (род. 1987) — американский футболист немецкого происхождения, игрок мёнхенгладбахской «Боруссия».
 Джонсон, Филип (1906—2005) — американский архитектор, основоположник и ведущий представитель «интернационального стиля» в американской архитектуре середины XX века.
 Джонсон, Филлис (1886—1967) — британская фигуристка-одиночница и парница, супруга Джеймса Г. Джонсона.
 Джонсон, Фред (1892—1990) — американский художник, работал в цирковой отрасли, занимался росписями цирковых афиш и баннеров.
 Джонсон, Фрэнсис (1910—1987) — американский баскетболист, олимпийский чемпион.

Х 
 Джонсон, Хадди (1901—1938) — американская пианистка.
 Джонсон, Хайрам (1883—1945) — 23-й губернатор Калифорнии, сенатор США.
 Джонсон, Харриет (1907—1987) — американский музыкальный критик.
 Джонсон, Хилари Ричард Райт (1837—1901) — президент Либерии.
 Джонсон, Ховард (1941—2021) — пост-джазовый музыкант-мультиинструменталист и композитор.
 Джонсон, Холли (род. 1960) — британский певец и музыкант.
 Джонсон, Хоэль (род. 1992) — испанский футболист либерийского происхождения, защитник клуба «Реал Мадрид С».
 Джонсон, Хью (1881—1942) — американский чиновник, бизнесмен, генерал.
  (род. 1939) — английский писатель и журналист, специалист по виноделию и садоводству.
 Джонсон, Хьюлетт (1874—1966) — британский религиозный и общественный деятель, доктор теологии, христианский социалист.

Ч 
 Джонсон, Чалмерс (1931—2010) — американский писатель, политолог.
 
 Джонсон, Чейнт (1976—2010) — американская актриса, кинорежиссёр, кинопродюсер.

Ш 
 Джонсон, Шейн (род. 1976) — американский актёр.
 Джонсон, Шенис (род. 1990) — американская баскетболистка.
 Джонсон, Шеннон (род. 1974) — американская баскетболистка и тренер.
 Джонсон, Шерил (род. 1957) — американская хоккеистка на траве, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1984 года.

Э 
 Джонсон, Эбигейл (род. 1961) — американская предпринимательница, миллиардер, президент Fidelity Investments.
 Джонсон, Эвелин (1909—2012) — американская женщина-пилот и авиаинструктор.
 Джонсон, Эвери (род. 1963) — американский профессиональный баскетболист.
 
 
 Джонсон, Эдуард Патрик (1878—1959) — канадский певец (тенор).
 Джонсон, Элвин Сондерс (1874—1971) — американский экономист.
 Джонсон, Элдридж Ривз (1867—1945) — американский инженер, предприниматель.
 Джонсон, Эллсуорт (1905—1968) — американский чернокожий гангстер и криминальный авторитет.
 Джонсон, Эми (1903—1941) — британская лётчица, первая в мире женщина, совершившая одиночный перелёт из Англии в Австралию.
 Джонсон, Эми Джо (род. 1970) — американская актриса и певица.
 Джонсон, Эмма (род. 1980) — австралийская спортсменка, чемпионка мира, призёр Олимпийских игр по плаванию.
 
 Джонсон, Энн-Мари (род. 1960) — американская актриса, вице-президент Гильдии актёров США.
 Джонсон, Энтони (род. 1974) — американский профессиональный баскетболист.
 Джонсон, Энтони (1984—2022) — американский боец смешанных единоборств.
 Джонсон, Эрвин (род. 1967) — американский баскетболист.
 
 Джонсон, Эрнест Леонард (род. 1977) — южноафриканский астроном, первооткрыватель кометы Джонсона.
 Джонсон, Эшли (род. 1983) — американская актриса.

Я 
 Джонсон, Ян Денис (род. 1962) — американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии.

Составная фамилия 
 Джонсон Джеральд, Пенни (род. 1961) — американская актриса.
 Джонсон Кори, Уильям (1823—1892) — английский поэт и педагог.
 Джонсон-Моррис, Фрэнсис  — либерийский юрист, государственный деятель.
 Джонсон-Одом, Дариус (род. 1989) — американский баскетболист, атакующий защитник.
 Джонсон Седено, Юдель (род. 1981) — кубинский боксёр, призёр Олимпийских игр 2004 года и Панамериканских игр 1999 года.
 Джонсон-Серлиф, Элен (род. 1938) — политик и 24-й президент Либерии с 2006 года.
 Джонсон-Томпсон, Катарина (род. 1993) — британская спортсменка (многоборье).
 Аллен-Джонсон, Эд (род. 1959) — английский скрипач и уличный музыкант.
 Балкли-Джонсон, Чарльз Балкли (1867—1917) — бригадный генерал английской военной службы.
 Грей-Джонсон, Криспин (род. 1946) — представитель Гамбии в ООН.
 Кинг Джонсон, Карлин (1933—1968) — мисс США 1955 года.
 Маккардл-Джонсон, Элиза (1810—1876) — жена президента Эндрю Джонсона, первая леди США в 1865—1869 годах.
 Пек Джонсон, Беверли (1904—2001) — американский музыкальный педагог.
 Поттс-Джонсон, Ебинабо (род. 1988) — Мисс Нигерия 2007, участница Мисс Вселенная 2007 в Мехико, Мексика.
 Рольф Джонсон, Энтони (1940—2010) — английский певец (тенор).

Предприятия и организации 
 Johnson & Johnson — американская фармацевтическая и косметическая компания.
 S.C. Johnson & Son, Inc. — американская компания, производитель бытовой химии.
 Johnson Controls — американский производитель оборудования HVAC, систем безопасности для зданий и сооружений, автокомплектующих.
 Группа Джонсон-Форест — леворадикальная посттроцкистская группа в США.

Топоним 
 
 
 Джонсон — город в округе Вашингтон, штат Арканзас, США.
 Джонсон — город в округе Биг-Стоун, штат Миннесота, США.
 Джонсон — тауншип в округе Полк, штат Миннесота, США.
 Даниел-Джонсон — водохранилище на реке Маникуаган (впадает в залив Святого Лаврентия), расположенное в Квебеке, Канада.
 Комета Джонсона — комета, открытая в 1949 году Эрнестом Леонардом Джонсоном.

В культуре 
 «Джонсон спасает Дискау» — картина Бенджамина Уэста (ок. 1868, Музей Дерби).

Фильмы 
 «Всемогущие Джонсоны» — телевизионный сериал (2011—2013, Новая Зеландия).
 «Джули Джонсон» — фильм режиссёра Боба Госса, основанная на пьесе Венди Хэммонд (США, 2001).
 «Знакомьтесь — Кевин Джонсон» — 8-я серия VI сезона телесериала «Остаться в живых» (США, 2008).
 «Иеремия Джонсон» — фильм режиссёра Сидни Поллака (США, 1972).

Персонажи 
 Адонис Джонсон — персонаж серии фильмов «Крид» кинофраншизы «Рокии», по ходу сюжета взявший фамилию своего отца Аполло Крида.
 Анжелина Джонсон — героиня серии книг о Гарри Поттере.
 Дейзи Джонсон — героиня комиксов Marvel Comics.
 Карл Джонсон — главный герой видеоигры Grand Theft Auto: San Andreas.

См. также 
 Доктрина Джонсона — обоснование ввода американских войск в Доминиканскую Республику, высказанное президентом США Линдоном Джонсоном в 1965 году.
 Техас против Джонсона — решение Верховного суда США, лишившее законной силы запрет на публичное сжигание американского флага.
 
 
 
 Наиболее распространённые фамилии в США